De Olympische Zomerspelen van de XXXIe Olympiade werden van 5 t/m 21 augustus 2016 gehouden in Rio de Janeiro in Brazilië. Het was de 28e editie van de Zomerspelen, die voor het eerst in 1896 werden georganiseerd. Nooit eerder werden er Olympische Spelen in Zuid-Amerika gehouden. Aansluitend werden de Paralympische Zomerspelen gehouden van 7 tot en met 18 september.

Het Maracanã deed dienst als olympisch stadion, waar de openings- en sluitingsceremonie gehouden werden.

Toewijzing 

De steden die de Zomerspelen van 2016 wilden organiseren, konden zich tot 13 september 2007 kandidaat stellen bij het IOC. Zeven steden werden officieel door hun Nationaal Olympisch Comité (NOC) voorgedragen. Chicago (Verenigde Staten), Madrid (Spanje), Rio de Janeiro (Brazilië), Tokio (Japan), Bakoe (Azerbeidzjan), Doha (Qatar) en Praag (Tsjechië). Op 4 juni 2008 werden tijdens een IOC-bijeenkomst in Athene de volgende vier van deze steden officieel als kandidaat benoemd: Chicago, Madrid, Rio de Janeiro, Tokio. Deze kandidaatsteden werkten een uitgebreider voorstel uit.

Op 2 oktober 2009 werd op het IOC-congres in Kopenhagen de organiserende stad gekozen.
Nadat in de eerste en tweede ronde Chicago, respectievelijk Tokio afvielen, bleven in de derde en laatste ronde alleen Madrid en Rio de Janeiro nog over. Met 66 stemmen versloeg Rio de Janeiro de Spaanse hoofdstad, die 32 stemmen kreeg.

Accommodaties 

De accommodaties gebruikt in Rio kunnen geografisch ingedeeld worden in vier zones.
In het zuidwesten van Rio de Janeiro is er een belangrijke cluster, met eveneens het Olympisch Dorp, in de wijk Barra.
In het zuidoosten is er de cluster in en rond de wijk Copacabana
In het noordwesten is er de cluster in en rond de wijk Deodoro
In het noordoosten is er de cluster in en rond de wijk Maracanã

Sporten
Op deze Spelen stonden 28 olympische sporten op het programma.

Mutaties

Nieuwe sporten 
Het IOC besloot tijdens zijn congres in oktober 2009 om de sporten golf en rugby vanaf 2016 weer op te nemen in het olympische programma. Deze sporten kwamen in de plaats van honkbal en softbal, die in 2008 voor het laatst op het programma stonden.
De internationale zeilorganisatie (ISAF) wilde in eerste instantie de RS:X-klasse bij zowel de mannen als de vrouwen vervangen door kitesurfen. Dit besluit werd in november 2012 teruggedraaid. Ook werd besloten om de Star-klasse voor de mannen te laten verdwijnen, ten gunste van een Skiff-klasse voor de vrouwen.

Kalender

Deelnemende landen 
De onderstaande lijst vermeldt de 205 deelnemende NOC's alsmede twee teams die onder de olympische vlag uitkwamen. De naam van het land linkt naar de specifieke olympische pagina van dat land voor de Spelen van 2016. Erachter staat tussen haakjes het aantal (totaal 11.551) deelnemers per land.

Medailles

Medaillewinnaars

Medaillespiegel 

In de onderstaande tabel staat de top 10 plus België en Nederland.

Logo en mascotte 

Het logo werd op 31 december 2010 gepresenteerd. Het bovenste deel bestaat uit 3 poppetjes in de kleuren van de Braziliaanse vlag die op een dynamische manier met elkaar verbonden zijn, als teken van samenzijn tijdens de Spelen. Het onderste deel bestaat uit de woorden Rio 2016 en daaronder de bekende Olympische ringen.

Vinicius en Tom zijn de mascottes van respectievelijk de Olympische en Paralympische Spelen. Ze zijn vernoemd naar muzikanten Vinicius de Moraes en Antônio Carlos "Tom" Jobim.

Externe links 
  Officiële website van het IOC
    Officiële website van de organisatie